Guillermo García Ceballos (1944) mexikói vitorlázó, olimpikon
 Guillermo García Castillo (1955) mexikói úszó, olimpikon
 Guillermo García Cantú (1960) mexikói színész
 Guillermo García Ramírez (1969) salvadori válogatott labdarúgó
 Guillermo García López (1983) spanyol teniszező